Felipe González puede referirse a:

 Felipe González Abarca (1765-1842), religioso y obispo español;
 Felipe González Ahedo (1702-1792), navegante y cartógrafo español;
 Felipe González de Canales (n/d), político argentino;
 Felipe González González (1947-), político mexicano;
 Felipe González Márquez (1942-), presidente del Gobierno de España (durante 1982-1996);
 Felipe González Vallejo, (1769-1824), político español;
 Felipe González Vicén (1908-1991), filósofo del derecho español;
 Felipe González Morales (n/d), abogado y académico chileno.